Stanisław Bąkowski ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Bąkowski (Lyriker) (1889–1958), polnischer Lyriker
 Stanisław Bąkowski (Bühnenbildner) (1929–2003), polnischer Bühnenbildner